Rhue steht für: 

 drei Flüsse in Frankreich
 die Rhue (Fluss), auch Grande Rhue genannt, ein linker Nebenfluss der Dordogne
 die Petite Rhue, ein linker Nebenfluss der Rhue
 die Petite Rhue d’Eybes, ein linker Nebenfluss der Petite Rhue
 Rhue (Schottland), ein Dorf nahe Ullapool in den schottischen Highlands

Rhue ist der Familienname folgender Personen: 

 Madlyn Rhue (1935–2003), US-amerikanische Schauspielerin 
 Morton Rhue (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Rue